Shangguan bezeichnet:

 Shangguan (Dali) (上关镇), Großgemeinde der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Shangguan (Dongyuan) (上莞镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shangguan (Guanling) (上关镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shangguan (Hua) (上官镇), Großgemeinde im Kreis Hua in der chinesischen Provinz Henan
 Shangguan (Huating) (上关镇), Großgemeinde im Kreis Huating in der chinesischen Provinz Gansu
 Shangguan (Dao) (上关乡), Gemeinde im Kreis Dao in der chinesischen Provinz Hunan
 Shangguan (Fuyang) (上官乡), Gemeinde im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang

Shangguan ist der Familienname folgender Personen:

 Shangguan Wan'er (664–710), chinesische Kurtisane, Dichterin und Politikerin